Bela Voda je lahko:
 Bela Voda, Prokuplje (Srbija)
 Bela Voda, Kruševac (Srbija)
 Běla Woda, lužiškosrbsko ime kraja/mesteca Weisswasser v Nemčiji